Проко́пьевск — город областного подчинения в Кемеровской области России, административный центр Прокопьевского района (муниципального округа), в состав которого не входит, образует отдельное муниципальное образование Прокопьевский городской округ.

Третий по населению город Кемеровской области после Кемерово и Новокузнецка.

Общие сведения 
Это третий по количеству жителей, пятый по площади и один из старейших городов Кемеровской области. Расположен на юге Западной Сибири, в предгорьях Салаирского кряжа, на реке Аба в южной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).

Население —  чел. ().

Город входит в Новокузнецкую (Кузбасскую) агломерацию, население которой насчитывает 1,5 млн человек (2019); она является 12-й по величине в стране и четвёртой в Сибири после Новосибирской, Красноярской и Омской городских агломераций; включает города Новокузнецк, Калтан, Киселёвск, Междуреченск, Мыски, Осинники, Прокопьевск, а также поселения Междуреченского городского округа, Новокузнецкого и Прокопьевского муниципальных районов Кемеровской области. Является одной из немногих агломераций-миллионеров при российских городах-немиллионерах.

Город являлся одним из крупнейших угледобывающих центров страны. День города празднуется в последнее воскресенье августа (совмещён с важным для города профессиональным праздником — Днём Шахтёра).

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов», включён в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2018 № 1470 в границах Прокопьевского городского округа создана Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
Расстояние до Москвы 3096 км по прямой, 3788 км по автодорогам.

 Часовой пояс

История 
Современный Прокопьевск расположен на территории нескольких старинных сибирских селений: Зенково, Усят, Сафоново, Монастырское и др., которые стали основываться с XVII века: в 1618 г. был основан Кузнецкий острог, в 1648 г. — село Монастырское вблизи мужского Христорождественского монастыря. В 1784 г. было основано село Усаты (Усяты). Позже появилось село Прокопьевское, названное в честь Прокопия Устюжского, которое впоследствии дало название городу. В 1911 году село Прокопьевское становится центром одноимённой волости.

12 октября 1917 г. начинается промышленное освоение Прокопьевского рудника: в этот день были добыты первые пуды угля, занесённые в «Подневную книгу». 29 января 1928 г. постановлением ВЦИК село Прокопьевское было преобразовано в рабочий посёлок (с населением 14400 человек). 30 июня 1931 года постановлением Президиума ЦИК рабочему посёлку Прокопьевску был присвоен статус города (с населением 55 тыс. человек). Город становится крупным промышленным центром не только Западной Сибири, но и всей страны.

На шахте в Прокопьевске 10 ноября 1937 года произошла авария в результате чего погибло 6 человек.

С 23 марта 1950 г. по решению городского исполнительного комитета в черту города входит село Спиченково.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1981 года за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, развитии угольной промышленности и значительный вклад в обеспечение Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне город Прокопьевск Кемеровской области награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

Население

Административное устройство 
Прокопьевск в рамках административно-территориального устройства является городом областного подчинения; в рамках муниципально-территориального устройства в его границах образовано муниципальное образование Прокопьевский городской округ.

Территориальное деление 

Территориально город состоит из трёх районов:

На территории о/п «Центральный» всего имеется 7720 квартир и 5158 частных домов. На территории отдела полиции «Зенковский» всего имеется 5262 квартиры и 3840 частных домов. На территории отдела полиции «Рудничный» всего имеется 6125 квартир и 4680 частных домов. На территории отдела полиции «Тырган» всего имеется 13246 квартиры и 1710 частных домов

Районы Прокопьевска включают 15 планировочных районов (микрорайонов), составляющие в основном бывшие населённые пункты, включённые в городскую черту: Красная Горка, Усяты, Зиминка, Ясная Поляна, Прижелезнодорожный, Берёзовая Роща, Тырган, Сафоново, Щербаковский, Высокий, Соловьёвка, Северный Маганак, Маганак, Зенково, Спиченково.

Органы власти и управления городом 
24 сентября 2010 года постановлением Прокопьевского городского Совета народных депутатов была утверждена новая редакция Устава города, согласно которой органы власти состоят из:
 Прокопьевского городского Совета народных депутатов (представительный орган власти), (большинство депутатов члены ЕР, 1 депутат от СР),
 Главы города Прокопьевска,
 Администрации города Прокопьевска (исполнительно-распорядительный орган власти).
Функция финансового контроля уставом города закреплена за Советом народных депутатов.

Председатели исполкома и Главы администрации 
 Паяльников, Алексей Николаевич, 1963—1977
 Мирошников, Виктор Васильевич, 1991—1995
 Романько, Александр Иванович, 1995—1997
 Голубев, Евгений Андреевич, 1997—1999
 Гаранин, Валерий Анатольевич, 1999—2016
 Мамаев, Андрей Борисович, 2016—2021
 Старченко, Вячеслав Викторович, избран 13 ноября 2021 года — уволен 26 ноября 2021 года (за банкет во время траура по погибшим горнякам).
 Шкарабейников Максим Александрович, 2021—н.в.

Экономика

Угольная промышленность 
Город являлся одним из основных центров добычи коксующегося угля в Кузбассе и в России. В пик расцвета угольной промышленности в городе было 16 угольных шахт. В 2016 году действует одна — имени Дзержинского (ликвидирована в 2019 году). Недалеко от города Берёзовский разрез.

В 1969 году шахты и карьеры Прокопьевска добыли более 14 100 тыс. тонн угля.

В городе работает Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения.

Обрабатывающая промышленность 

Бывший центр машиностроения. Заводы: «Электромашина» (ликвидирован в 1993г, станки распроданы, часть корпусов разобрана, на его базе работает предприятие «Электропром»), ООО «Прокопьевский завод Электроаппарат», ОАО НПО «ПЗС», ГПЗ-14 — государственный подшипниковый завод № 14 (не существует, станки сданы в металлолом), В городе также работают "Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования «Горэкс — Светотехника», «Электропром», «КузбассБелАвто», «Новотранс», «Прокопьевский ремонтно-механический завод», «Металло-механический завод», «Ремонтный трамвайно-троллейбусный завод», НПО «Перспектива», мебельная фабрика, швейная фабрика. В 2011 году в городе создан сервисный специализированный технический центр КузбассБелАвто (закрыт). Он занимается сервисным ремонтом БелАЗов, МАЗов, продукции GE, ZF Friedrichshafen AG, компании Амкодор, Белкоммунмаша. В 2009 году открыто вагоноремонтное предприятие «Новотранс».

ЖКХ и Строительство 
В городе 2037 многоквартирных домов. Ими управляют: ООО «УК „Жилищное хозяйство“» — 1622 МКД; ООО «УК „Управдом“» — 292 МКД; ООО «УК „ЖЭК N 16“» — 5 МКД; ТСЖ — 55 МКД; непосредственное управление — 63 МКД. Всего в городе 437 лифтов в 123 многоэтажных жилых домах. Работают строительные компании: в том чисте ПСК Отдел-строй, МУП «ПТХ», ООО «СтройЛес», ООО «Промышленный Альянс», ООО «Теплоэнергоремонт».

Сфера услуг 
На южной окраине города находятся санатории «Прокопьевский» и «Шахтёр», а также развлекательный комплекс «Аврора».

ТОР «Прокопьевск» 
В границах Прокопьевска в 2018 году образована территория опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск», на которой действует особый правовой режим предпринимательской деятельности.

Образование 
В городе находятся средние специальные учреждения:
 Прокопьевский электромашиностроительный техникум,
 Прокопьевский промышленно-экономический техникум,
 Прокопьевский горнотехнический техникум имени В. П. Романова,
 Прокопьевский строительный техникум,
 Прокопьевский колледж искусств им. Хворостовского,
 Прокопьевский филиал Кемеровского областного медицинского колледжа,
 Прокопьевский техникум физической культуры,
 Прокопьевский транспортный техникум,
 Прокопьевский аграрный колледж (Школьный (Прокопьевский район).
ВУЗы:
 Филиал Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева

Культура 
Работает драматический театр, краеведческий музей, а также культурно-выставочный центр «Вернисаж», колледж искусств, четыре детских музыкальных и художественная школы. В планах — открытие масштабного центра хореографического искусства.

Работает реконструированная самая крупная в городе зона отдыха — Зенковский парк, где находится большой пруд, популярный среди горожан в летнее время. Зимой в Зенковском парке работает центр проката лыж и действует множество лыжных маршрутов.

Спорт 
К спортивным сооружениям относятся спортивный комплекс «Снежинка», спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина», дворец спорта «Дельфин», спортивно-развлекательный центр «Солнечный» с парком аттракционов, стадион «Шахтёр» (одно из старейших спортсооружений Кузбасса, 1935 г.).

Подготовку спортсменов осуществляет ДЮСШ № 3 с более чем 300 обучающимися ежегодно, 5 спортсменами-инструкторами и 5 тренерами-преподавателями. На базе ДЮСШ действует женская регбийная команда «Прокопчанка».

Медицина 
В городе работает более 20 государственных медучреждений — больниц, поликлиник, диспансеров, СМП и 11 частных медучреждений, в 1930х годах работал Институт гигиены труда.

Транспорт

Междугородный транспорт 
Железнодорожная станция «Прокопьевск» — принимает поезда, следующие транзитом из Новокузнецка в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу, Новосибирск, Кисловодск, Владивосток и другие города и обратно, а также пригородные электропоезда, Белово — Новокузнецк, Новокузнецк — Новосибирск.

Авиасообщение с городом выполняется новокузнецким аэропортом Спиченково (рейсы в Москву, Новосибирск, Красноярск и другие города (летом: Сочи, Бангкок, Анталию).

Прокопьевская автостанция (работает 12 часов в сутки, с 06:40 до 18:40), ежедневно выполняется 63 рейса в разные направления, перевозится около 600 пассажиров.

Городской транспорт 
Территорию города покрывают 22 городских автобусных маршрута, также из Прокопьевска по разным направлениям работают 16 пригородных маршрутов. Автобусные маршруты № 100, 101, 115, 116 — общие для Прокопьевска и Киселёвска, а № 151 и 155 — для Прокопьевска и Новокузнецка.

С 1936 года в городе действует трамвай. По состоянию на 2021 год существует 8 трамвайных маршрутов, из которых 4 постоянных и 4 нерегулярных («пиковых»).

Средства массовой информации

Печатные издания 
 Шахтёрская правда

Радиостанции 
 97,3 FM — Радио Дача
 100,0 FM — Радио России / ГТРК Кузбасс (Киселёвск)

 103,0 FM — Радио Маяк (Новокузнецк)
 104,7 FM — Авторадио (Киселёвск)
 105,9 FM — Love Radio (Киселёвск)
 107,4 FM — Радио Прокопьевск
 107,8 FM — Наше радио (Киселёвск)

Местное телевидение 
 ТНТ / 27 канал Прокопьевск

 Че!

Цифровое эфирное телевидение 
Все 21 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: «Вести FМ», «Радио Маяк», Радио России / ГТРК Кузбасс.

 Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 53, частота 730 МГц), включает: «Первый Канал», Россия 1 / ГТРК Кузбасс, «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый Канал», «Россия К», Россия 24 / ГТРК Кузбасс, «Карусель», «ОТР» / «Кузбасс Первый», «ТВЦ».
 Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 47, частота 634 МГц), включает: «РЕН ТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МУЗ-ТВ».
 Обязательные общедоступные региональные телеканалы («21-я кнопка»): телекомпания Губернский телеканал «Кузбасс Первый».

Известные уроженцы и жители 

 Вахитов, Артём Олегович (4 апреля 1991, Прокопьевск) — профессиональный тайбоксёр и кикбоксёр, четырёхкратный чемпион мира IFMA, чемпион Glory в полутяжёлом весе. Заслуженный мастер спорта. Живёт и тренируется в Прокопьевске.
 Волынов, Борис Валентинович (род. 18 декабря 1934, Иркутск) — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, детство и юность провёл в городе Прокопьевск, окончил среднюю школу № 1.
 Декина, Евгения Викторовна (род. 13 июля 1984, г. Прокопьевск) — российский прозаик и сценарист.
 Дрозд, Григорий Анатольевич (род. 26 августа 1979, Прокопьевск) — профессиональный тайбоксер и боксёр, чемпион Европы по версии EBU (2013), чемпион мира по версии WBC (2014, 2015).
 Зиновьев, Сергей Олегович (род. 4 марта 1980, Прокопьевск) — профессиональный хоккеист, чемпион мира 2008 и 2009 годов.
 Кайдан-Дешкин, Сергей Фёдорович (23 июня 1901, Вильно — 6 ноября 1972, Великие Луки) — композитор, автор «Взвейтесь кострами, синие ночи», в 1956—1959 работал преподавателем в прокопьевской музыкальной школе.
 Карин Александр Александрович (род. 28 апреля 1952, Прокопьевск) — советский актёр кино, каскадёр.
 Вениамин Иванович Кондратьев (род. 1 сентября 1970 года, Прокопьевск, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Российской Федерации с 22 сентября 2015 года.
 Конторович, Алексей Эмильевич (род. 28 января 1934, Харьков) — российский учёный, специалист в области геологии и геохимии нефти и газа. В 1951 году окончил школу № 1 в Прокопьевске.
 Кулакова, Галина Алексеевна (29 апреля 1942, дер. Логачи, Воткинский район, Удмуртская АССР) — советская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1970), заслуженный тренер России. Окончила Прокопьевский техникум физической культуры.
 Лашкеева, Валентина Алексеевна (17 мая 1991, Прокопьевск) — известная российская порноактриса и модель ню. Творческие псевдонимы Gina Gerson, Doris Ivy, на 2018 год снялась более чем в 200 фильмах.
 Левин, Артём Валерьевич (род. 8 декабря 1986, Прокопьевск) — профессиональный тайбоксер и боксёр, Многократный победитель турниров по тайскому боксу и кикбоксингу среди профессионалов.
 Лобанов, Борис Мефодьевич (род. 18 июля 1938, Прокопьевск) — белорусский учёный в области технической кибернетики.
 Логачёв, Павел Владимирович (род. 13 февраля 1965, п. Макаракский Тисульского района Кемеровской области) — российский физик, член-корреспондент Российской академии наук. В 1980 году окончил школу № 3 в Прокопьевске.
 Петунин, Олег Викторович (род. 22 сентября 1964, Прокопьевск) — российский биолог, учитель, дипломант Всероссийского конкурса «Учитель года-96», лауреат Премии Президента РФ.
 Сай, Сергей Иванович (16 января 1953, Прокопьевск — 12 июля 2008, Москва) — руководитель Федеральной службы земельного кадастра и картографии (май 2000 — август 2004), руководитель Росприроднадзора (июнь 2006 — 17 января 2008).
 Фролов, Алексей Николаевич (1971, Ясная — 1971, Прокопьевск) — шахтёр, Герой Социалистического Труда, почётный гражданин города Прокопьевска (1997)
 Чернов Олег Николаевич (род. 23 июня 1965, Прокопьевск) — российский актёр театра и кино.
 Харлов, Андрей Васильевич (20 ноября 1968, Прокопьевск — 15 июня 2014, Казань) — шахматист, чемпион России среди молодёжи (1988), гроссмейстер (1992), тренер.
 Яворский, Василий Иванович (29 декабря 1875 [10 января 1876], Каменец-Подольский — 20 сентября 1974, Ленинград) — русский и советский учёный в области угольных месторождений и палеонтологии, геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Герой Социалистического Труда (1971). Его именем названа улица в Прокопьевске. Проводил в Прокопьевске поисковые работы.

Памятники 
 Памятник художнику Ивану Селиванову. Установлен в июле 2013 года.
 Бюст лётчика-космонавта Волынова Бориса Валентиновича.
 Памятник Адаму и Еве.
 Памятник Иисусу Христу.
 Памятник неизвестному солдату.

Религия 
 Собор Рождества Иоанна Предтечи
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы
 Церковь Воскресение Христа
 Римско-католическая церковь

Некоммерческие организации 
 Спортивные общества
 Станичное казачье общество «Спас»

Города-побратимы 
  Горловка.

Литература 
 Прокопьевск на рубеже веков / автор проекта и издатель В. А. Медведев. Прокопьевск: ИПК «Пласт — 1», 2002. 383 с.
 Прокопьевск — город шахтёрской судьбы: Материалы регион. научно-практ. конф. Прокопьевск, 22 апреля 2006 г. / ред. кол. В. П. Андреев, Р. С. Бикметов, Д. В. Воронин. Томск: Изд-во НТЛ, 2005. 236 с.
 Шуранов Н. П. Прокопьевск. Кемерово: Кем. кн. изд-во, 1964. 112 с.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Сайт Администрации Прокопьевска

 
Прокопьевский городской округ
Районные центры Кемеровской области